Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2013 () проводился в городе Эдмонтон (Альберта) cо 2 по 10 марта 2013 года. В Альберте чемпионат проводился в 13-й раз, в Эдмонтоне — в 6-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2013, который проходил в марте—апреле 2013 в городе Виктория (Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Северная Онтарио (для самой команды, возглавляемой скипом Брэдом Джейкобсом, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Джефф Стоутон). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Гленн Ховард), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с ) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−7 (MST).

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й

9 марта, 13:30

3-я команда против 4-й

9 марта, 18:30

Полуфинал 
10 марта, 8:30

Матч за 3-е место 
10 марта, 13:30

Финал 
10 марта, 18:30

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2013 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Paul Flemming

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Kevin Palmer, журналист The Curling News, за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2012 году

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Larry Wood, журналист, главный редактор ежедневной газеты чемпионата The Tankard Times; введён в Зал славы канадского кёрлинга

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Брэд Джейкобс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Tankard Times — ежедневная газета чемпионата, доступна для просмотра в PDF-формате (9 выпусков) (в веб-архиве, по состоянию на 13 февраля 2014)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2013

2013
Спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 2013 году
Март 2013 года